Pietro Gradenigo (1250-1311) – doge della Repubblica di Venezia
 Pietro Gradenigo (1695-1766) – storico e patrizio veneziano
 Pietro Gradenigo (1831-1904) – medico oculista italiano